Luisa Carlotta di Danimarca – principessa danese, nipote di Federico V di Danimarca
 Carlotta Amalia di Danimarca – principessa danese, figlia di Federico IV di Danimarca